Antoni Padrós i Solanas (Terrassa, 1940), director i guionista de cinema català 
 Carles Padrós i Rubió (Sarrià, Barcelona, 1870 - Madrid, 1950), polític i empresari català 
 David Padrós i Montoriol (Igualada, Anoia, 1942), compositor i pianista català 
 Jaume Padrós i Montoriol (Igualada, Anoia, 1926 - Barcelona, 2007), compositor i pianista català 
 Jaume Padrós i Selma (Barcelona, 1959), metge i polític català fundador de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
 Joan Padrós i Rubió (Sarrià, Barcelona, 1869 - Arenas de San Pedro, Àvila, 1932), dirigent esportiu i empresari català
 Josep Padrós i Vidal (Vic, 1889 – 1960), músic, intèrpret de tenora i compositor
 Montse Padrós Marquès (Badalona, 1952), interiorista i dissenyadora industrial 
 Santiago Padrós i Elías (Terrassa, 1918 - El Vendrell, 1971), artista català, considerat un dels més importants realitzadors de mosaics nacionals de la seva època